Scheibenhof bezeichnet

 Scheibenhof (Gemeinde Krems an der Donau), Ortschaft von Krems an der Donau, Österreich
 Scheibenhof (Achberg), Ortsteil von Achberg, Landkreis Ravensburg
 Scheibenhof (Wildflecken), Ortsteil von Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen
 Scheibenhof (Nýtek), Weiler der Gemeinde Vítkov (Wigstadtl), Okres Opava (Troppau), Tschechien